Die Sechs steht für:

 Die Sechs (Künstlergruppe), historische Vereinigung Münchner Plakatkünstler

 Comicreihe mit dem eigentlichen Namen Die Rasselbande, von der in den 1970er Jahren Teile unter dem Titel „Die Sechs“ erschienen

Siehe auch:
 Sechs (Begriffsklärung)